Mediterraneísmo puede referirse a:
La defensa de lo mediterráneo o de la civilización mediterránea, es decir, una postura política o intelectual.
La versión artística del noucentisme, un movimiento cultural.
La mediterraneidad, una condición geográfica.